Seria GP2 – sezon 2012 – był ósmym sezonem w historii serii, pierwszym po połączeniu europejskiego oraz azjatyckiego cyklu. Tytułu w klasyfikacji kierowców zdobył Włoch Davide Valsecchi, kierowca zespołu DAMS, który zdobył trofeum w klasyfikacji konstruktorów. Losy obu tytułów rozstrzygnęły się dopiero podczas ostatniej rundy na torze Marina Bay Street Circuit.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów 
16 grudnia 2011 roku został opublikowany kalendarz Serii GP2 na sezon 2012. W związku z połączeniem europejskiej i azjatyckiej edycji mistrzostw, do kalendarza powróciły wyścigi w Bahrajnie (ostatni raz odbywały się w 2005 roku). Zostaną rozegrane dwie rundy – pierwsza będzie towarzyszyć Formule 1, druga natomiast odbędzie się tydzień później, jako główna impreza weekendu. W kalendarzu zadebiutują dwie rundy – na malezyjskim torze Sepang oraz singapurskim Marina Bay Street Circuit. Pierwsza z nich zainauguruje sezon, natomiast druga zakończy tegoroczne zmagania. Zgodnie z rotacją w F1, wyścig w Niemczech zostanie rozegrany na Hockenheimringu.

Zmiany

Przepisy 
 Włodarze serii postanowili zmienić zasady punktacji. Odtąd kierowcy w wyścigu głównym otrzymają punkty według klucza zgodnego z tym używanym w Formule 1 (25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1). W sprincie będzie z kolei obowiązywał system podobnie, jak wcześniej, o mniejszej skali punktowej (15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1). Ponadto każdy zawodnik otrzyma cztery punkty za pole position oraz dwa za każde najszybsze okrążenie. Oprócz tego firma Pirelli wprowadzi dwie różne mieszanki, które zgodnie z zasadą w F1, będą obowiązkowe do użycia w trakcie weekendu wyścigowego. Każdy kierowca będzie miał do dyspozycji cztery pakiety opon na cały weekend. Dostanie trzy zestawy twardszych, główną mieszankę, miękką i opony przejściowe. Jeden zestaw głównej mieszanki będzie musiał zostać użyty w sprinterskim wyścigu, a to oznacza, że trzeba będzie wybierać, między dwoma pozostałymi mieszankami głównego i zestawem przejściowym w trakcie treningu, kwalifikacji i wyścigu głównego. Wszystkie zmiany mają na celu jeszcze lepiej przygotować kierowców do startów w F1.

Zespoły 
 Szef malezyjskiego zespołu Team AirAsia – Tony Fernandes – postanowił ujednolicić nazwę swoich stajni (w F1 oraz GP2) przekształcając ją w Caterham Racing.
 Francuska stajnia Lotus ART zmieniła nazwę zespołu na Lotus GP i będzie korzystać z czarno-złotych barw, używanych przez ekipę Lotusa w Formule 1.
 Brytyjska ekipa Super Nova Racing wycofała się z mistrzostw, a jej miejsce zajął włoski zespół Venezuela GP Lazarus.

Kierowcy

Zmiany przed sezonem

Debiutanci 
 James Calado: Lotus ART (Seria GP3) → Lotus ART
 Nigel Melker: RSC Mücke Motorsport (Seria GP3) → Ocean Racing Technology
 Fabio Onidi: Team Lazarus (Auto GP) → Scuderia Coloni
 Simon Trummer: MW Arden (Seria GP3 - sezon 2011) → Arden International
 Felipe Nasr: Carlin Motorsport (Brytyjska Formuła 3) → DAMS
 Rio Haryanto: Marussia Manor Racing (Seria GP3) → Carlin
 Nathanaël Berthon: ISR (Formuła Renault 3.5) → Racing Engineering
 Jon Lancaster: Super Nova Racing (Auto GP) → Ocean Racing Technology
 Tom Dillmann: Barwa Addax (Seria GP3) → Rapax
 Giancarlo Serenelli: Re Racing (LATAM Challenge Series) → Venezuela GP Lazarus

Kierowcy startujący w poprzednim sezonie 
 Romain Grosjean: DAMS → Lotus F1 Team (Formuła 1)
 Charles Pic: Barwa Addax Team → Marussia F1 Team (Formuła 1)
 Julián Leal: Rapax Team → Trident Racing
 Jolyon Palmer: Arden International → iSport International
 Stefano Coletti: Trident Racing → Scuderia Coloni
 Davide Valsecchi: Caterham AirAsia → DAMS
 Johnny Cecotto Jr: Ocean Racing Technology  → Barwa Addax
 Josef Král: Arden International → Barwa Addax
 Fabio Leimer: Rapax Team → Racing Engineering
 Sam Bird: iSport International → ISR (Formuła Renault 3.5
 Rodolfo González: Trident Racing → Barwa Addax
 Luiz Razia: Team AirAsia → Arden International
 Álvaro Parente: Carlin → Hexis Racing (Mistrzostwa Świata GT)
 Dani Clos: Racing Engineering → Barwa Addax

Kierowcy z przeszłością w serii 
 Fabrizio Crestani: Lazarus → Venezuela GP Lazarus
 Ricardo Teixeira: Formuła 2 → Rapax

Zmiany w trakcie sezonu 
 Barwa Addax: Josef Král → Dani Clos
 Barwa Addax: Dani Clos → Josef Král
 Barwa Addax: Josef Král → Jake Rosenzweig
 Ocean Racing Technology: Jon Lancaster → Brendon Hartley
 Ocean Racing Technology: Brendon Hartley → Victor Guerin
 Rapax Team: Ricardo Teixeira → Daniël de Jong
 Rapax Team: Tom Dillmann → Ricardo Teixeira
 Rapax Team: Daniël de Jong → Stefano Coletti
 Scuderia Coloni: Stefano Coletti → Luca Filippi
 Venezuela GP Lazaurus: Fabrizio Crestani → Sergio Canamasas
 Venezuela GP Lazaurus: Giancarlo Serenelli → René Binder

Klasyfikacja kierowców 
Punktacja:
Wygrana w kwalifikacjach (pole position do sobotniego wyścigu): 4 punkty
Punktacja w pierwszym wyścigu (Sobota): 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 (dziesięć pierwszych pozycji)
Punktacja w drugim wyścigu (Niedziela): 15-12-10-8-6-4-2-1 (osiem pierwszych pozycji)
Najszybsze okrążenie: 2 punkty (w każdym wyścigu; aby otrzymać punkt, kierowca musi przejechać przynajmniej 90% dystansu, ukończyć wyścig w pierwszej dziesiątce, a także wystartować do wyścigu z wyznaczonego pola startowego)

Uwagi:

 † – nie ukończył, ale przejechał 90% wyścigu.
 pogrubienie – pole position
 kursywa – najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona serii

Sezony GP2
2012 w GP2